Aarde (planeet), de derde planeet vanaf de Zon.
Grond (aarde), los materiaal dat aan het oppervlak van deze voorkomt (vaak wordt hiermee vruchtbare zwarte grond bedoeld).
 Moedergodin, Moeder Aarde of Moeder Natuur, vruchtbaarheidsgodin die de vruchtbare aarde of de aard van de vruchtbaarheid, de natuur, verbeeldt.
 Potklei, grondmengsel dat wordt gebruikt voor de fabricage van onder andere aardewerk.
 Aarde (elektriciteit): het gedefinieerde elektrische 0-potentiaal.
Aarding, een goed geleidende verbinding tussen een elektrisch apparaat en deze aarde.
 Aarde (element): een van de klassieke elementen.
 Aarden (scheikunde), een verouderde benaming voor enkele niet-oplosbare vaste stoffen, waaronder de zeldzame aarden.
 -aarde, veelvoorkomende uitgang bij plaatsnamen.
 Aarde (boek), sciencefictionroman van David Brin.
 Aarde (trigram), een trigram uit het Chinese Boek der Veranderingen.
 Aarde (Brettensuite 17), een kunstwerk van Herbert Nouwens in Amsterdam-West.